ote steht für:
 Mezquital Otomi (ISO-639-3-Code), eine der Otomí-Sprachen in Mexiko

OTE steht für:
 OTE, griechisches Telekommunikationsunternehmen
 OTE-Fernsehturm, Fernsehturm in Thessaloniki
 OTE (Film), deutsche Filmkomödie von 2010

OTE